William King House ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 William King House (Ohio), ID-Nr. 89001031
 William King House (Tennessee), ID-Nr. 88000297